Jindřichov est un toponyme qui peut désigner :

Jindřichov, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Jindřichov, une commune du district de Přerov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Jindřichov, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;

Homonymie de localités en  Tchéquie